Lusitania kan syfta på:

 Lusitanien – en provins i Romerska riket, som omfattade ungefär dagens Portugal och mindre delar i Spanien
 RMS Lusitania –  ett brittiskt passagerarfartyg i rederiet Cunard Line

Romerska provinser